Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2015 – 14. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 4 lipca na skoczni Bauhenk w Kranju, a zakończyła 4 października 2015 na skoczni Vogtland Arena w Klingenthal. Rozegranych zostało 14 konkursów w siedmiu krajach.

Klasyfikację generalną wygrał reprezentant Norwegii Daniel-André Tande, który wyprzedził Polaków – drugiego Dawida Kubackiego o 59 punktów i trzeciego Macieja Kota o 101 punktów.

Oficjalny kalendarz został zatwierdzony przez FIS w czerwcu 2015 roku podczas kongresu w Warnie.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Pucharu Kontynentalnego 2015 lub ustanowione w trakcie jego trwania.

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LPK 2015

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LPK 2015

Kwoty startowe 
Na podstawie Kontynentalnej Listy Rankingowej (CRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dwa periody sezonu letniego. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj jest gospodarzem). Państwa, których nie podano poniżej, miały prawo wystawić do każdego konkursu co najwyżej trzech skoczków.

Pierwszy period letni sezonu Pucharu Kontynentalnego 2015/2016 składał się z 8 konkursów rozgrywanych od 4 lipca do 29 sierpnia, natomiast drugi z 6 konkursów rozegranych od 12 września do 4 października.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2015
Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich